Adamastor est initialement un Géant mentionné par Claudien au tout début du . Son nom dérive de l'adjectif grec  (« indomptable »).

Sciences et techniques

Biologie 
 Angolatitan adamastor est une espèce de dinosaures du Crétacé supérieur, retrouvée en Angola.
 Trachylepis adamastor est une espèce de sauriens, de la famille des Scincidae.

Sciences de la Terre 
 L' est un paléo-océan proto-atlantique, ouvert il y a 780 à 750 millions d'années (Ma) et refermé vers . Son existence passée a été remise en doute.

Culture et société

Littérature 
 Adamastor, Géant des tempêtes, est mentionné dans la Gigantomachie de Claudien, laissée inachevée à sa mort (vers 404).
 Adamastor est l'esprit du cap des Orages (le cap de Bonne-Espérance) dans Les Lusiades de Luís de Camões, publiées en 1572.

Marine 
 L'Adamastor est un croiseur protégé de la Marine portugaise, construit en 1896 et désarmé en 1934.

Références